Ранчо Леон има више значења:

 Ранчо Леон (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Леон (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику